Portão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Portão (ort), Rio Grande do Sul, 
 Portão (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar